«Класс 1984» () — канадский кинофильм 1982 года, режиссёра Марка Л. Лестера.

Сюжет 
В школу имени Авраама Линкольна приезжает новый учитель — Эндрю Норрис. Он весьма удивлён местными порядками: учителя носят с собой оружие, в школе охрана устраивает настоящий обыск учащимся, все стены разрисованы граффити. И это — только начало. С первого урока Норрис не поладил с бандой настоящих отморозков во главе с Питером Стегманом. Вскоре их разногласия достигнут апогея и начнётся нечто…

В ролях 
 Перри Кинг — Эндрю Норрис
 Мерри Линн Росс — Дайана Норрис
 Тим Ван Паттен — Питер Стегман
 Родди Макдауэлл — Терри Корриган
  — «Аптека» (Drugstore)
 Майкл Джей Фокс — Артур
  — «Гумно» (Barnyard)
  — Петси
  — детектив Стевицкий
  — мисс Стегман

Признание 
 Две номинации на премию «Сатурн» в категориях: «Лучший международный фильм» и «Лучший актёр второго плана» (Родди Макдауэлл).

См. также 
 Замена
 Класс 1999

Примечания

Ссылки 
  
 
 «Класс-1984»  на сайте Allmovie
 Обзор фильма  на сайте Variety

Фильмы-драмы Канады
Фильмы о насилии в школах
Фильмы о панк-культуре
Фильмы на английском языке
Фильмы об изнасиловании и мести
Независимые фильмы Канады
Фильмы-триллеры Канады
Фильмы Канады 1982 года
Фильмы об учителях
Молодёжные фильмы